Джамбулатов — тюркоязычная фамилия; имеет женскую форму Джамбулатова.

Известные носители 
 Джамбулатов, Атай Абдулганипаевич (род. 1956) — российский кикбоксер и тренер
 Джамбулатов, Джамбулат Магомедович — лауреат Государственной премии СССР.
 Джамбулатов, Зайдин Магомедович (род. 1956) — профессор ветеринарии, доктор наук.
 Джамбулатов, Магомед Мамаевич (1925—2009) — доктор ветеринарных наук (1967), профессор (1968), член-корреспондент РАСХН.
 Джамбулатов, Нухай Абдулмеджидович (1871—1942) — один из крупных промышленников Хасав-Юртовского округа до революции.
 Джамбулатов, Ханибек (1898—?) — колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда.